

Населені пункти та їхні частини
 Пастерник — село в гміні Ґромадка Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Пастерник — село в гміні Мацейовиці Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства

 Пастерник — частина міста Тшебіня в Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Пастерник — частина міста Неполомиці в Велицькому повіті Малопольського воєводства
 Пастерник — частина міста Стараховіце в Стараховицькому повіті Свентокшиського воєводства
 Пастерник — частина міста Сухеднюв у Скаржиському повіті Свентокшиського воєводства
 Пастерник — частина села Коморники в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Пастерник — частина села Вуйцин у гміні Лубніце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Пастерник — частина села Збиднюв у гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Пастерник — частина села Дрвіня в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Пастерник — частина села Ґольковиці в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Пастерник — частина села Лонкта-Дольна в гміні Тшцяна Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Пастерник — частина села Райброт у гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Пастерник — частина села Язовсько в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Пастерник — частина села Метнюв у гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Пастерник — частина села Ґліхув у гміні Вішньова Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Пастерник — частина села Гуцисько в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Пастерник — частина села Воля-Філіповська в гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Пастерник — частина села Лібуша в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Пастерник — частина села Тарнава в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Пастерник — частина села Ґожице в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Пастерник — частина села Сеправ у гміні Сеправ Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Пастерник — частина села Пашкувка в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Пастерник — частина села Жозув у гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Пастерник — частина села Ґуркі в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Пастерник — частина села Івла (Івля) в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Пастерник — частина села Жечиця-Окронґла в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Пастерник — частина села Бабичі (Бабіце) в гміні Кривча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Пастерник — частина села Сулістрова в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Пастерник — частина села Тшебовнисько в гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пастерник — частина села Найдзішув у гміні Меженцице Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Пастерник — частина села Дзевкі в гміні Севеж Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Пастерник — частина села Бейсце в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Пастерник — частина села Умяновиці в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пастерник — частина села Ґелзув у гміні Ґоварчув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пастерник — частина села Двікози в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Пастерник — осада в гміні Полянка-Велька Освенцимського повіту Малопольського воєводства

Примітки